Helldorado ist der Titel:

 des 120. Wyatt-Earp-Romans
 eines Albums der Heavy-Metal-Band W.A.S.P. (1999)
 eines Stückes von Hank Ray
 eines Albums der Formation um Dog S. Vogle (2005)
 eines Dokumentarfilmes von Daniel Schweizer (2000)
 eines Computerspiels von Spellbound Entertainment (2007), siehe Helldorado (Computerspiel)
 eines französischen Tabletopspiels, siehe Helldorado (Tabletopspiel)